The Woman in Me е вторият студиен албум на канадската певица Шаная Туейн. Той е издаден на 7 февруари 1995 година.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Home Ain't Where His Heart Is (Anymore) – 4:12
 Any Man of Mine – 4:07
 Whose Bed Have Your Boots Been Under? – 4:25
 (If You're Not in It for Love) I'm Outta Here! – 4:30
 The Woman in Me (Needs the Man in You) – 4:50
 Is There Life After Love? – 4:39
 If It Don't Take Two – 3:40
 You Win My Love (Robert John Mutt Lange) – 4:26
 Raining on Our Love – 4:38
 Leaving Is the Only Way Out (Шаная Туейн) – 4:07
 No One Needs to Know – 3:04
 God Bless the Child – 1:30

Европейско преиздание 
 You Win My Love (remix edit) – 3:54
 "Medley: Home Ain't Where His Heart Is (Anymore)/The Woman in Me/You've Got a Way" (На живо и Direct TV Mix) – 7:25
 (If You're Not In It For Love) I'm Outta Here! (remix) – 4:21
 God Bless the Child (видео) – 3:48

Австралийско колекционерско издание 
 I'm Outta Here! (Mutt Lange Mix) – 4:21
 I'm Outta Here! (dance mix) – 4:39
 You Win My Love (Mutt Mix) – 3:54
 God Bless the Child (разширена версия) – 3:52
 The Woman in Me (Needs the Man in You) (интернационална акустична версия) – 4:40

Албуми на Шаная Туейн
Музикални албуми от 1995 година